Druckenmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Druckenmüller (1882–1967), deutscher Verleger
 August Druckenmüller (1840–1896), deutscher Ingenieur
 Christoph Wolfgang Druckenmüller (1687–1741), deutscher Organist und Komponist
 Georg Wolfgang Druckenmüller (1628–1675), deutscher Organist und Komponist
 Nikolaus Druckenmüller (1806–1883), deutscher Lehrer und Großindustrieller
 Ralf Druckenmüller (* 1970), deutscher Motorsportler

A. Druckenmüller, ab 1929 Krupp-Druckenmüller, deutsches Stahlbau-Unternehmen (bis 1986)